Азанче́евы (Азанчевские) — древний русский дворянский род.

Дворяне с XVII века. Возводятся в дворянство от московского дворянина, жалованного поместьями (1657), Василия Мартемьяновича Азанчеева (1658),  записаны в VI часть родословных книг губерний Смоленской и Московской.

Описание герба 
В щите имеющем серебряное поле изображена Рука из Облака выходящая с тремя Стрелами, остриями крестообразно обращёнными вниз.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Намёт на щите серебряный, подложенный красным. Герб рода Азанчеевых внесён в Часть 3 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 93.

Известные представители 
 Азанчеев Филимон Васильевич — московский дворянин (1665—1677).
 Азанчеевы: Иван, Данила и Дмитрий Васильевичи — стольники (1686—1692).
 Азанчеев, Александр Матвеевич (1870—1937) — инженер-изыскатель, комиссар Мурманской железной дороги (1917).
 Азанчеев, Георгий Дмитриевич (1859—1920) — горный инженер, действительный статский советник.
 Азанчевский-Азанчеев, Всеволод Николаевич (1864—после 1914) — российский государственный деятель, томский губернатор.

Литература 
 Гербовое дело Азанчеева Департамента Герольдии Правительствующего Сената 1799—1851 гг. РГИА, ф.1343, оп.16, д.626

Ссылки 
 Азанчеевы-Азанчевские
 Род смоленских дворян Азанчевских

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы